Villa Juárez puede referirse a las siguientes localidades de México:

 Villa Juárez, en el estado de Aguascalientes; 
 Villa Juárez, en el estado de Nayarit; 
 Villa Juárez, en el estado de San Luis Potosí; 
 Licenciado Benito Juárez, en el estado de Sinaloa; o
 Villa Juárez, en el estado de Sonora.